Thulani Hlatswayo (Soweto, 1989. december 18. –) dél-afrikai labdarúgó, a SuperSport United hátvédje.

1989-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Az Ajax Cape Town labdarúgói
A Supersport United labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek